Верховский сельский округ

Брянская область 

 Верховский сельский административный округ Дятьковского района

Кировская область 

 Верховский сельский округ Верхнекамского района (упразднён)

Смоленская область 

 Верховский сельский округ Смоленского района (упразднён)

Тверская область 

 Верховский сельский округ Бельского района (до 2005 года)